Марија Шарапова је освојила турнир. У финалу је победила Симону Халеп са 1:6, 6:2, 6:3.

Носиоци 

 Серена Вилијамс (четвртфинале)
 Ли На (четвртфинале)
 Агњешка Радвањска (полуфинале)
 Симона Халеп (финале)
 Петра Квитова (полуфинале)
 Јелена Јанковић (друго коло)
 Анџелик Кербер (прво коло)
 Марија Шарапова (победница)

 Доминика Цибулкова (прво коло)
 Сара Ерани (треће коло)
 Ана Ивановић (четвртфинале)
 Флавија Пенета (прво коло)
 Каролина Возњацки (друго коло)
 Карла Суарез Наваро (треће коло)
 Забине Лизики (треће коло)
 Слоун Стивенс (треће коло)

 Жреб 

 Завршница 
{{Тенис-8 играча и 3 сета
|RD1=Четвртфинале
|RD2=Полуфинале
|RD3=Финале

|team-width=175

|RD1-seed1=1
|RD1-team1= Серена Вилијамс
|RD1-score1-1=
|RD1-score1-2=
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2=5
|RD1-team2= Петра Квитова
|RD1-score2-1=w/o
|RD1-score2-2=
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3=4
|RD1-team3= Симона Халеп
|RD1-score3-1=6
|RD1-score3-2=6
|RD1-score3-3=
|RD1-seed4=11
|RD1-team4= Ана Ивановић
|RD1-score4-1=2
|RD1-score4-2=2
|RD1-score4-3=

|RD1-seed5=Q
|RD1-team5= Каролин Гарсија
|RD1-score5-1=4
|RD1-score5-2=6
|RD1-score5-3=4
|RD1-seed6=3
|RD1-team6=|RD1-score6-1=6
|RD1-score6-2=4
|RD1-score6-3=6

|RD1-seed7=8
|RD1-team7= Марија Шарапова
|RD1-score7-1=2
|RD1-score7-2=77
|RD1-score7-3=6
|RD1-seed8=2
|RD1-team8= Ли На
|RD1-score8-1=6
|RD1-score8-2=65
|RD1-score8-3=3

|RD2-seed1=5
|RD2-team1= Петра Квитова
|RD2-score1-1=77
|RD2-score1-2=3
|RD2-score1-3=2
|RD2-seed2=4
|RD2-team2= Симона Халеп
|RD2-score2-1=64
|RD2-score2-2=6
|RD2-score2-3=6

|RD2-seed3=3
|RD2-team3=
|RD2-score3-1=1
|RD2-score3-2=4
|RD2-score3-3=
|RD2-seed4=8
|RD2-team4= Марија Шарапова
|RD2-score4-1=6
|RD2-score4-2=6
|RD2-score4-3=

|RD3-seed1=4
|RD3-team1= Симона Халеп 
|RD3-score1-1=6
|RD3-score1-2=2
|RD3-score1-3=3
|RD3-seed2=8
|RD3-team2= Марија Шарапова
|RD3-score2-1=1
|RD3-score2-2=6
|RD3-score2-3=6
}}

 Горња половина 

 Група 1 

 Група 2 

 Група 4 

 Квалификације 

 Носиоци 

  Каролин Гарсија (квалификовала се)
  Јана Чепелова (друго коло)
  Камила Ђорђи (друго коло)
  Моника Пуиг (прво коло)
  Ванја Кинг (прво коло)
  Каролина Плишкова (квалификовала се)
  Јарослава Шведова (прво коло)
  Дона Векић ''(друго коло)

<li> Паула Ормаечеа (прво коло)
<li> Уршула Радвањска (прво коло)
<li> Александра Каданцу (прво коло)
<li> Виржини Разано (прво коло)
<li> Ајла Томљановић (прво коло)
<li> Патриција Мајр Ахлајтнер (друго коло)
<li> Моника Никулеску (квалификовала се)
<li> Шанел Схеперс ''(прво коло)
</ol>

 Квалификанти 

  Каролин Гарсија
  Моника Никулеску
  Белинда Бенчич
  Петра Цетковска

<ol start="5">
<li>  Јулија Гергес
<li> ''' Каролина Плишкова
<li> ''' Маријана Дуке Марињо
<li> ''' Кристина Младеновић

Жреб

Први квалификант

Други квалификант

Трећи квалификант

Четврти квалификант

Пети квалификант

Шести квалификант

Седми квалификант

Осми квалификант

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Мадрида 2014.
Отворено првенство Мадрида — жене појединачно